Линдон има више значења:
 Линдон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Линдон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Линдон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Линдон (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Линдон (Толкин)

Особе 
 Сајмон Линдон, аустралијски глумац